Zeoke est un toponyme qui peut désigner :
Zeoke, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Zeoke, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica.